Indonesië
 Huu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara
 Huu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara